

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Neuc“ beginnt.

Neuc 



Neuch 
 Neuchinger, Degenhart († 1624), Ordensgeistlicher, Stiftsdekan von Berchtesgaden (1567–1594)
 Neuchrist, Maximilian (* 1991), österreichischer Tennisspieler

Neucr 
 Neucrantz, Paul (1605–1671), deutscher Arzt und Stadtphysikus der Hansestadt Lübeck